Gémes Ferenc (1909–?) Kossuth-díjas földműves, a hódmezővásárhelyi Dózsa Termelőszövetkezet intézőbizottsági tagja
 Gémes Ferenc (1933) atléta, középtávfutó, szuper-hosszútávfutó